Педроган () — португальська власна назва.

Топоніми

Педроган (Відігейра) — парафія.
 Педроган (Торреш-Новаш) — парафія.
 Педроган-де-Сан-Педру — парафія.
 Педроган-Пекену — парафія.